W Rumunii
 Căbești – gmina w okręgu Bihor
 Căbești – wieś w okręgu Bacău, w gminie Podu Turcului
 Căbești – wieś w okręgu Bihor, w gminie Căbești
 Căbești – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Brănișca